

História 
 Maria Sofia da Baviera — rainha das Duas Sicílias 
 Maria Sofia de Hesse-Cassel — rainha da Dinamarca e Noruega
 Maria Sofia Isabel de Neuburgo — rainha de Portugal
 Maria Sofia de Thurn e Taxis — duquesa de Württemberg

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história